Telekom (oder Telekomm) steht für:

 Abkürzung von Telekommunikation

Unternehmen
 A1 Telekom Austria Group, österreichisches Telekommunikationsunternehmen (Konzernholding)
 A1 Telekom Austria, österreichisches Telekommunikationsunternehmen
 Deutsche Telekom, deutsches Telekommunikationsunternehmen (Konzernholding)
 Telekom Deutschland, deutsches Telekommunikationsunternehmen
 Magenta Telekom, österreichisches Telekommunikationsunternehmen
 Magyar Telekom, ungarisches Telekommunikationsunternehmen
 Makedonski Telekom, nordmazedonisches Telekommunikationsunternehmen 
 Crnogorski Telekom, montenegrinisches Telekommunikationsunternehmen
 Hrvatski Telekom, kroatisches Telekommunikationsunternehmen 
 Slovak Telekom, slowakisches Telekommunikationsunternehmen 
 Telekom Albania, albanisches Telekommunikationsunternehmen 
 Telekom Romania, rumänisches Telekommunikationsunternehmen
 Rostelekom, russisches Telekommunikationsunternehmen
 Telekom Malaysia, malaysisches Telekommunikationsunternehmen  
 Telekom Slovenije, slowenisches Telekommunikationsunternehmen  
 Telekom Srbija, serbisches Telekommunikationsunternehmen
 Telekom Srpske, bosnisch-herzegowinisches Telekommunikationsunternehmen 
 Türk Telekom, türkisches Telekommunikationsunternehmen 

Sonstige
 Team Telekom, ehemaliges deutsches Profiradsportteam
 Telekom Baku, aserbaidschanischer Frauen-Volleyballverein aus Baku
 Telekom Baskets Bonn, deutscher Basketball-Verein
 Telekom Campus, Bürokomplex der Deutschen Telekom am Landgrabenweg in Bonn
 Telekom Dome, Mehrzweckhalle im Bonner Ortsteil Duisdorf
 Telekom-Hochhaus, Gebäude in Bielefeld
 Telekom praxis, Fachzeitschrift für Telekommunikationstechnik
 Telekom Tower oder Menara Telekom, Wolkenkratzer in Kuala Lumpur, Malaysia
 Telekom S-League, höchste Fußballliga der Solomon Islands
 Türk Telekom Stadyumu, Fußballstadion in Istanbul 

Siehe auch:
 Telecom